Lincoln City může mít tyto významy:

 Lincoln City (Oregon), město v západním Oregonu 
 Lincoln City (Indiana), obec v jihozápadní Indianě
 Lincoln City F.C., fotbalový klub v Anglii